Яцук Петро Петрович (* 1973) — український зв'язківець, державний службовець.
 Яцук Сергій Миколайович — артист-вокаліст, заслужений артист України.

Примітки